Чемпіонат СРСР з футболу 1958 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 94 команди. Переможцем став СКВО (Ростов-на-Дону).

Зональний етап

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона

Фінал

Посилання 
 RSSSF 

1958
СРСР